Die 34. Schacholympiade 2000 der Frauen fand vom 28. Oktober bis 12. November 2000 in Istanbul (Türkei) statt.

Übersicht 

Bei der 34. Schacholympiade 2000 in Istanbul spielten 86 Teams der Frauen.Unten ist der Endstand als komplette Fortschrittstabelle aufgeführt.

Anmerkungen zur Tabelle und Ermittlung der Platzierung 

Die Schacholympiade ist ein Mannschaftsturnier. In Istanbul wurden 14 Runden nach Schweizer System gespielt. Beim Schweizer System werden jeweils wertungsgleiche Mannschaften untereinander ausgelost. Jede Mannschaft (Team) konnte pro Mannschaftskampf drei Spieler einsetzen. Je Mannschaftskampf werden drei Einzelpunkte (Brettpunkte) vergeben, die in der nachfolgenden Tabelle der 14 Runden unter dem Code der Gegnermannschaft angegeben sind. Der Code ist ein Kurzschlüssel für die Mannschaften. Die Summe der Brettpunkte steht unter BP. Das Ergebnis eines Mannschaftskampfes sind die Mannschaftspunkte (Sieg = 2, Unentschieden = 1, Verlust = 0).

Zur Ermittlung der Platzierung (Rg = Rang) wurden in Istanbul folgende Wertungen herangezogen.
 BP (Summe der Brettpunkte)
 Wrtg (Buchholzwertung)
 MP (Summe der Mannschaftspunkte)

Endstand der Frauen als Fortschrittstabelle

Weblinks 

 34th Chess Olympiad (women): Istanbul 2000 auf Olimpbase (englisch)
 Die Schacholympiaden und Berichte hierzu von Gerhard Hund

2000 Frauen
Liste (Schach)
Schachveranstaltung 2000
Frauenschachturnier